Hofklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Hofklinge (Forstbach), rechter Oberlauf des Forstbachs (zum Neckar) bis an den Ortsrand von Zell, Stadt Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen
 Hofklinge, ehemaliger Name der Bachklinge des Heimbachs, linker Zufluss des Kochers in Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hofklinge (Seckach), rechter Bachklinge zur Seckach vor Möckmühl, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Hofbach
 Hofgraben